Rotkreuzbach ist ein Gewässername:

 Rotkreuzbach (Alter Werkkanal), linker Zufluss des Alten Werkkanals (zur Isar nahe dem Uppenbornwerk I) gleich nach dessen Ausfluss aus dem Mittlere-Isar-Kanal am Ausgleichsweiher bei Volkmannsdorferau, Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern
 Rotkreuzbach (Kressbach), linker Zufluss des Kressbachs im Kreßbachsee bei Rotkreuz, Stadtteil Rindelbach. Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rotkreuzbach (Laussabach), linker Oberlauf vom Hengstpass her des Laussabachs (zur Enns bei Altemarkt) im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich